Krasnoarmejsk může znamenat:
 Krasnoarmejsk (Moskevská oblast) – město v Moskevské oblasti v Ruské federaci
 Krasnoarmejsk (Saratovská oblast) – město v Saratovské oblasti v Ruské federaci
 Pokrovsk (Ukrajina) – město v Doněcké oblasti na Ukrajině rusky nazývané Krasnoarmejsk
 Tajynša – město v Kazachstánu dříve nazývané Krasnoarmejsk